Turo steht für

 Turo (Supraśl), Ort in Polen
 Turo (Hekamaatrenacht), ägyptischer Priester
 Turo, bis 1948 Name der Gemeinde Turie im Norden der Slowakei
 Turo Carsharing, ein Carsharing-Dienstleister

Siehe auch:
 Turow
 Thurow